Příjmení Schiller má více nositelů:
 Alena Schillerová – česká právnička, náměstkyně ministra financí ČR
 Ferdinand Schiller – český inženýr chemie a politik, 1858–1925
 Friedrich Schiller – německý spisovatel, 1759–1805
 Jan Schiller – více osobností, viz rozcestník
 Jan Schiller (politik) (* 1972) – český politik, poslanec za hnutí ANO 2011
 Jan Schiller (atlet) (* 1985) – český atlet, věnuje se především běhu
 Josef Schiller – více osobností, viz rozcestník
 Josef Schiller (senátor) – československý politik, senátor za německé sociální demokraty v roce 1925
 Julius Schiller – německý astronom a mnich († 1627)
 Leon Schiller – polský divadelní režisér rakouského původu
 Rudolf Schiller – československý politik, poslanec za německé sociální demokraty v letech 1924–1925
 Šlomo Schiller – židovský spisovatel a myslitel z Haliče

jiné významy:
 Schiller (kráter) – kráter na Měsíci
 Kvucat Schiller – vesnice v Izraeli, pojmenovaná podle Šlomo Schillera

Německá příjmení
Židovská příjmení

Odkazy

Reference